Зои Смит (; род. 26 апреля 1994 года) — британская тяжелоатлетка, призёр чемпионатов Европы. Серебряный призёр юношеского чемпионата мира 2011 года. Участница летних Олимпийских игр 2012 года и 2020 года.

Карьера 
В 2011 году стала вице-чемпионкой мира среди юношей. Выступала в весовой категории до 63 кг, взяв вес в сумме двоеборья 201 кг. 

Приняла участие в соревнованиях по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 2012 года. Выступала в категории до 58 кг. Заняла итоговое 10-е место с весом на штанге по сумме двух упражнений 211 кг.

В 2014 году на чемпионате Европы в Тель-Авиве в весовой категории до 58 кг завоевала первую свою бронзовую медаль, установив итоговый результат в сумме двух упражнений 204 кг.

На чемпионате мира 2015 года была 9-й. 

В 2016 году на чемпионате Европы в Норвегии заняла итоговое четвёртое место, установив результат в сумме двух упражнений 215 кг.

На чемпионате мира в 2018 году в Ашхабаде в весовой категории до 64 кг она заняла итоговое 17-е место, вес штанги по сумме двух упражнений был равен 215 кг.

На чемпионате Европы 2019 года в Батуми британская спортсменка по сумме двух упражнений стала во второй раз бронзовой медалисткой, сумев зафиксировать результат 224 кг. В упражнении толчок она завоевала малую серебряную медаль (128 кг).

Достижения 
Чемпионат Европы

Источники

Ссылки 
 Зои Смит на сайте IWF

Тяжелоатлеты Великобритании
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по тяжёлой атлетике